

Dolenje – nome sloveno del comune di Dolegna del Collio in Friuli-Venezia Giulia

Dolenje – frazione della città di Aidussina